Csehország
 Jarošov, település a Svitavyi járásban
 Jarošov nad Nežárkou, település a Jindřichův Hradec-i járásban